El término Agradable puede referirse a:

Agradable (1814): una corbeta argentina
Bahía Agradable: bahía de Las Malvinas
Isla Agradable: una de las Islas Malvinas
Pico Agradable:  elevación en la Isla Soledad, Islas Malvinas